Golaz ist der Familienname folgender Personen:

 Donat Golaz (1852–1900), Schweizer Politiker (FDP)
 Émile Golaz (* 1927), Schweizer Eishockeyspieler 
 Marcel Pilet-Golaz (1889–1958), Schweizer Politiker (FDP)